Balzac ist ein französischer Familienname. Berühmte Namensträger sind:

 Catherine Henriette de Balzac d’Entragues (1579–1633), Geliebte von Heinrich IV. von Frankreich
 Charles-Louis Balzac (1752–1820), französischer Zeichner und Architekt
 Honoré de Balzac (1799–1850), Romanschriftsteller
 Jean-Louis Guez de Balzac (1597–1654), französischer Staatsrat und Geschichtsschreiber
 das französische Adelsgeschlecht, siehe Balzac (Adelsgeschlecht)

Balzac bezeichnet auch:
die Filme
 Balzac, einen franz./ital./deutschen Film, Originaltitel Balzac – Ein Leben voller Leidenschaft
 Balzac (Kurzfilm), einen oscarnominierten Kurzfilm von 1951
sowie 
 eine Gemeinde im Westen Frankreichs, siehe: Balzac (Charente)
 eine Stadt in Kanada, siehe: Balzac (Alberta)
 Balzac (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 eine japanische Horrorpunk-Band, siehe Balzac (Band)
 eine Kette von Coffee Shops, siehe Balzac Coffee Company
 ein französisches Experimentalflugzeug von 1962, siehe Dassault Mirage Balzac V